Никола́й Диде́нко: Диденко, Николай Алексеевич (род. 1976) — российский оперный певец.
 Диденко, Николай Васильевич (род. 1959) — глава администрации ЗАТО Северск.
 Диденко, Николай Матвеевич (1921—1975) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Диденко, Николай Наумович (род. 1946) — глава города Нижний Тагил.
 Диденко, Николай Селиверстович (1924—1988) — старшина, полный кавалер ордена Славы.